Fahrbach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Fahrbach (1819–1887), österrikisk violinist och kapellmästare
 Joseph Fahrbach (1804–1883), österrikisk komponist och musiker